Сонда — многозначный термин:

 Сонда — городок в Эстонии при одноимённой ж.-д. станции
 Сонда (волость) — упразднённая волость в Эстонии
 Сонда (департамент) — департамент в провинции Сан-Хуан, Аргентина